Edmond Leclercq, Belgisch politicus
 Emma Leclercq, Belgische natuurwetenschapper
 Eugène Leclercq, Frans dammer
 Gustaaf Leclercq, Belgisch supereeuweling, oudste man van België
 Jan Leclercq, Belgisch politicus
 Jean Leclercq, Belgisch politicus
 Jean Leclercq, Belgisch politicus
 Jean-Claude Leclercq, Frans wielrenner
 Jean-François Leclercq, Belgisch rechtsgeleerde
 Jean-Marc Leclercq, Frans zanger
 Julien Leclercq, Belgisch snookerspeler
 Justine le Clercq, Nederlands schrijfster
 Leonard Leclercq, Belgisch politicus
 Mathieu Leclercq, Belgisch politicus en magistraat
 Oscar Leclercq, Belgisch syndicalist en vakbondsbestuurder
 René Leclercq, Belgisch politicus
 Robert Leclercq, Belgisch politicus
 Tommy Leclercq, Belgisch politicus en gouverneur
 Victor Leclercq, Belgisch kunstschilder

Zie ook 
 Leclerc (doorverwijspagina)